Ки́нгисеппское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в составе Кингисеппского района Ленинградской области. Административный центр — город Кингисепп.

География 
Поселение находится в центральной части района на обоих берегах реки Луга.

По территории поселения проходят автодороги:
  «Нарва» () (Санкт-Петербург — Ивангород — граница с Эстонией)
  (Псков — Краколье)
  (подъезд к г. Кингисепп)
  (Кингисепп — Порхово)

История 
1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 81-оз от 28 октября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кингисеппский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Кингисеппское городское поселение, в его состав вошла территория города Кингисеппа и деревни Порхово.

Население

Состав городского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации МО 

Муниципальные образования Кингисеппского района
Городские поселения Ленинградской области